Goverts ist der Name von

 Ernst Goverts (1851–1932), deutscher Richter und Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft
 Henry Goverts (1892–1988), deutscher Verleger